Ясухито, принц Титибу (; 25 июня 1902 — 4 января 1953), также известный как принц Ясухито) — второй сын императора Тайсё и младший брат императора Сёва.

В качестве члена Императорского Дома Японии, он был покровителем различных спортивных, медицинских организаций. Хорошо знал английский язык и играл важную роль в послевоенном возрождении Японии. Его имя носит ныне регбийный стадион в Токио.

Скончался от туберкулёза. Похоронен на императорском кладбище  в Бункё, Токио.

Примечания

Литература 
 Princess Chichibu. The Silver Drum: A Japanese Imperial Memoir. Global Books Ltd. (UK) (May 1996). Trans. Dorothy Britton. ISBN 1-86034-004-0
 Stefan Huebner, Pan-Asian Sports and the Emergence of Modern Asia, 1913—1974. Singapore: NUS Press, 2016 (on Prince Chichibu, modernization policy, and sporting events).
 Fujitani, T. Splendid Monarchy: Power and Pageantry in Modern Japan. University of California Press; Reprint edition (1998). ISBN 0-520-21371-8
 Lebra, Sugiyama Takie. Above the Clouds: Status Culture of the Modern Japanese Nobility. University of California Press (1995). ISBN 0-520-07602-8
 Scouting Round the World, John S. Wilson, first edition, Blandford Press 1959 p. 67

Члены императорского дома Японии
Умершие от туберкулёза